La réclusion est le mode de vie adopté par les reclus et les recluses, adeptes d'une forme de vie monastique extrême.
La réclusion criminelle est en France une sanction pénale (art. 131-1 du code pénal) se traduisant par une incarcération en prison pour une durée allant de dix ans à la perpétuité. La réclusion à perpétuité, ou prison à vie, consiste donc théoriquement en l’incarcération d’un criminel jusqu’à sa mort.

Voir aussi 
 Hikikomori